Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Datum: Dienstag, 20. Februar 1962;

Teilnehmer: 73 genannt; 73 gestartet; 68 gewertet;

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 20.02.1962 – 15 km – Fond Hommes, Offizielle Rangliste
 Men 15km Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

30 km 

Datum: Sonntag, 18. Februar 1962;

Teilnehmer: 64 genannt; 64 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Championnats du Monde de Ski – Competitions Nordiques – 18.02.1962 – 30 km Fond – Liste Officielle des Résultats, FIS
 Men 30km Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

50 km 

Datum: 24. Februar 1962

Teilnehmer: 48 genannt; 45 gestartet; 39 gewertet;

Quellen 
 Men 50 km Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 22. Februar 1962

Teilnehmer: 18 Mannschaften gemeldet; 17 gestartet; 17 gewertet;

Das offizielle Protokoll für das USA Team ist unvollständig. Es werden nur drei Teilnehmer und drei Zeiten genannt:
 John Bower 44:32,0
 Jon H. Elliott 40:24,7 und
 Karl Bohlin 39:35,0.
Die vierte Etappenzeit is also 41:25,9.
Jon H. Elliott war Skispringer. Es ist wahrscheinlich ein Tippfehler bei Michael Elliott. todor66.com gibt das Team als Bower – Elliott – Gray – Bohlin an. Es handel sich wahrscheinlich um Robert Gray. Dies ist nicht sicher, aber logisch, dass die Etappenzeit von Robert Gray 41:25,9 war. Es ist allerdings möglich, dass diese Zeit durch einen anderen Läufer erzielt wurde.

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 22.02.1962 – 4x10 km – Relais Hommes, Offizielle Rangliste
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb